Annika Beck e Laura Siegemund erano le detentrici del titolo ma hanno deciso di non prendere parte alla competizione.

In finale Ljudmyla e Nadežda Kičenok hanno sconfitto Tímea Babos e Réka Luca Jani con il punteggio di 6-3, 6-1.

Teste di serie 
Le prime due teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (campionesse)
  Chuang Chia-jung /  Jeļena Ostapenko (quarti di finale)

 Tímea Babos /  Réka Luca Jani (finale)
 Aleksandrina Najdenova /  Laura Pous Tió (primo turno)

Wild card 
  Carolina Meligeni Alves /  Luisa Stefani (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brasil Tennis Cup 2016
WTA Tour 2016